

Poker 
 La doppia coppia è una combinazione di carte al gioco del poker

Televisione 
 Doppia coppia – trasmissione di varietà della Rai con Alighiero Noschese.
 Doppia coppia – titolo alternativo della serie televisiva Prima o poi divorzio!
 Doppia coppia – duo comico costituito da Francesco Cicchella e Vincenzo de Honestis.